Karwice ist der Name von drei Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Karwice (Opoczno)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Karwice (Drawsko Pomorskie) (deutscher Name: Karwitz, Kreis Dramburg/Pommern)
 Karwice (Malechowo) (deutscher Name: Karwitz, Kreis Schlawe/Pommern)